Kriemhild – variante tedesca del nome proprio di persona Crimilde
242 Kriemhild – asteroide della fascia principale